Paraphrase steht für:
 Paraphrase (Sprache), erklärende Umschreibung eines Begriffs oder Sachverhalts 
 in Texten die Wiedergabe eines Inhalts in anderen Worten oder Ausdrucksweisen, beispielsweise um ein Copyright-Problem oder eine unangemessene Ausdrucksweise zu umgehen, bei literarischen Texten auch im Sinne einer Nacherzählung, einer Nachdichtung oder einer Übertragung in eine fremde Sprache oder Kultur
 Paraphrase (Musik), Umsetzung eines bestehenden Werkes der Musik in den Kontext eines anderen Stilbereichs
 Paraphrase (Kunst), Umsetzung eines bestehenden Werkes der bildenden Kunst durch einen anderen Künstler

Siehe auch: